Valica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Umaga, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 213 stanovnika te 72 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 237 stanovnika.

U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Savudrija. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Crveni Vrh te naselja Kanegra (grad Buje). Do 1991. sadrži podatke za naselje Crveni Vrh, a u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Kanegra (grad Buje).

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji